NFH steht für:
NATO-Fregattenhubschrauber
Notfallhelfer
Norwegische Fischereihochschule

NFH